

Personnalités 

 Georges Troisfontaines (mort en 2007), fondateur de World Production et de World Press ;
 Jacques Bonnay de Troisfontaines (1742-1814), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Roger Troisfontaines (1916-2007), jésuite et philosophe belge.

Lieux 

 Troisfontaines, commune française de la Moselle, en région Grand Est ;
 Troisfontaines-la-Ville, commune française en Haute-Marne, région Grand Est.

Voir aussi